Романса се може односити на:

Романса (метрика), метричка комбинација или строфа типична за шпанску књижевност
Романса (поезија), поетска композиција која користи метричку форму романсе, типична за шпанску књижевност
Романски језици, језици који су настали из латинског
Романса (љубав)